

Architettura 
 Forte di Lodrino Inferiore – forte situato nel comune italiano di Pontinvrea
 Forte di Lodrino Superiore – forte situato nel comune italiano di Pontinvrea

Geografia

Italia 
 Lodrino – comune nella provincia di Brescia (Lombardia)

Svizzera 
 Lodrino – ex comune ora frazione di Riviera, comune nel distretto di Riviera (Canton Ticino)